«Самые красивые деревни Франции» () — французская ассоциация, созданная в 1982 году с целью развития туризма в маленьких и живописных французских коммунах с богатым культурным наследием. По состоянию на 1 марта 2015 года знаком «Самые красивые деревни Франции» были отмечены 156 французских деревень.

Существует несколько критериев вступления в ассоциацию: население деревни не должно превышать 2000 жителей, в деревне должны быть как минимум две защищённые области или объекта (живописные или легендарные места, или же места, представляющие научный, художественный или исторический интерес), и запрос о принятии должен быть утверждён муниципальным советом. Также принимается во внимание существование политики по сохранению ландшафта, устанавливающей особенности землепользования, ограничивающей строительство зданий и сооружений и призванной сохранять эстетический вид деревни. Эта политика может сдерживать экономическое развитие, однако гарантирует поселению важный и непрерывный туристический поток.

Похожие ассоциации были созданы в Валлонии, Квебеке, Италии и Испании.

Список

Примечания

См. также 
 Города и земли искусств и истории
 Ассоциация Самые красивые деревни мира

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Списки достопримечательностей Франции
Появились в 1982 году во Франции
Организации, основанные в 1982 году